Scotokaryotes (Cavalier-Smith) або Opimoda (від OPIsthokonta and aMOebozoa) — запропонована базальна клада неокаріотів, сестринська відносно Diaphoretickes. Її базальними групами є метамонади, Malawimonas та подіати.  та базальні еукаріоти.

Таксономія 
Запропонована кладограма виглядає так:

Примітки 

Еукаріоти